Toponímia:
 Estratonice (Península Calcídica), ciutat de la península Calcídica
 Estratonice (Cària), una de les principals ciutats de Cària al sud-oest de Milasa
 Biografies:
 Estratonice (esposa d'Antígon el borni)
 Estratonice (esposa d'Antíoc I Sòter)
 Estratonice (esposa d'Ariarates III de Capadòcia)
 Estratonice (esposa de Demetri II de Macedònia)
 Estratonice (esposa de Melaneu)
 Estratonice (esposa de Mitridates VI Eupator)
 Estratonice (esposa de Seleuc I Nicàtor)
 Estratonice (esposa de Seutes rei dels odrisis)
 Estratonice de Capadòcia, filla d'Ariarates IV de Capadòcia, esposa d'Èumenes II de Pèrgam